Le sigle QFT peut désigner :
 Quadratic Frobenius test, un test de primalité ;
 QuantiFERON-TB, un test de tuberculose ;
 Quantum Fourier Transform ;
 Queen's Film Theatre, un cinéma d'Irlande du Nord ;
 Quoted For Truth, expression d'argot Internet signifiant que l'on approuve fortement une autre personne ;
 Théorie quantique des champs (« Quantum Field Theory » en anglais) ;
 Théorie quantitative de la rétroaction (« Quantitative Feedback Theory » en anglais) ;
 Transformation de Fourier rapide (« Quick Fourier Transform » en anglais).

Sigle de 3 caractères